K. Londerzeel SK is een Belgische voetbalclub uit Londerzeel. De club is bij de Voetbalbond aangesloten met stamnummer 3630 en heeft rood-blauw als clubkleuren. De ploeg treedt aan in de tweede afdeling.

Geschiedenis 
De club ontstond in 1929 als Londerzeel Sportkring en sloot zich aan bij de Vlaamsche Voetbalbond, een concurrent van de Belgische Voetbalbond. In de Tweede Wereldoorlog, in 1942, maakte de club uiteindelijk de overstap naar de Belgische Voetbalbond, en kreeg toen het stamnummer 3630 toegekend. In 1955 kreeg de club de koninklijke titel.

In 1980 bereikte de club de nationale vierde klasse. Het seizoen erop kreeg men daar ook gezelschap van dorpsgenoot Delta Londerzeel. Samen met Delta degradeerde SK in 1984. Begin jaren 90 speelde men opnieuw in vierde klasse, maar de club zakte weer in 1994. Bij het begin van het nieuw millennium kon Londerzeel nogmaals opklimmen. In 1999 steeg men weer naar vierde klasse. De club kon zich handhaven, en het volgende seizoen haalde men al een derde plaats.

Na twee seizoenen in de middenmoot, slaagde de ploeg er in 2004 in tweede te worden in zijn reeks, en een plaats in de eindronde af te dwingen. In de tweede ronde verloor men echter van KWS Club Lauwe. Het seizoen nadien behaalde Londerzeel opnieuw een plaats in de eindronde. Ditmaal verloor men in de eerste ronde al van KSV Sottegem. In 2006 kon Londerzeel uiteindelijk wel een promotie afdwingen. De ploeg werd eerste in zijn reeks na een spannend seizoen waarin het op de laatste speeldag de titel pakte na een 0-4 zege op Dilbeek Sport, waardoor de club voor het eerst promoveerde naar derde klasse. In 2008, na twee jaar op dit niveau, degradeerde het team weer naar de vierde klasse.

In 2013 promoveerde Londerzeel terug naar derde klasse. Na de hervorming van het amateurvoetbal in België speelt de club anno 2019 in de tweede klasse amateurs.

Resultaten

Trainers

 1991–1993:  Herman Van Holsbeeck
 1993–1994:  Denis Loopmans
 1999–2001:  Urbain Spaenhoven
 2001:  Frank Dirix
 2001-2005:  Johan Vercruysse
 2005–2008:  Marc Dillen
 2008–2008:  Peter Mommaert
 2008–2009:  Rudy Baeck
 2009–2010:  Leo Van Der Elst
 2010–2017:  Frédéric Van den Steen
 2017–2018:  Tim Scheers
 2018–2019:  Steven Hilaerts
 2019–2020:  Jean-Pierre Vande Velde
 2020-...:  Stijn Gheys

Bekende (ex-)spelers
  Tom Caluwé
  Ibrahim Tankary
  Musaba Selemani
  Sam Valcke

Externe links 
 Officiële website

Sport in Londerzeel
Vlaamse voetbalclub
Sportvereniging in Vlaams-Brabant